Хакинг — фамилия. Известные носители:
 Хакинг, Джек (1897—1955) — английский футбольный вратарь и футбольный тренер.
 Хакинг, Ян (род. 1936) — канадский философ.

См. также 
 Хакинг — процесс взлома ПО (см. Хакер)
 Барон Хакинг — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства.
 Порт-Хакинг — залив в Австралии.